Amerikai Egyesült Államok
 Table Rock (Észak-Karolina)
 Table Rock (Phelps megye, Missouri)
 Table Rock (Taney megye, Missouri)
 Table Rock (Nebraska)
 Table Rock (Nyugat-Virginia)
 Table Rock (Wyoming)